La terre sigillée est une expression qui peut désigner :

 terre sigillée ou céramique sigillée, céramique fine destinée au service à table caractéristique de l'Antiquité romaine ;
 terre sigillée, argile fine utilisée dans des préparations de la pharmacopée ancienne (par exemple : confection d'hyacinthe…), tombée en désuétude aujourd'hui (voir aussi terre-argile).